François Bernier peut désigner :
 François Bernier (1753-1823), un homme politique canadien ;
 François Bernier (1620-1688), un philosophe français ;
 François Bernier, un comédien québécois.

Voir aussi 
Françoys Bernier (1927-1993), un musicien et chef d'orchestre québécois